Људмила од Чешке може бити:

 Људмила од Чешке (умрла 921)
 Људмила од Чешке (умрла 1240)